Озёрный — посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Посёлок входит в состав Полтавского сельского поселения.

География 
Ближайший населённый пункт: посёлок Центральный. Расстояние до районного центра Карталы — 20 километров.

История 
Посёлок основан в 1930 при 2-м отделении совхоза «Полтавский» (АО «Скотовод»). В 1962 колхоз был участником ВДНХ СССР.

Инфраструктура 
 Клуб

Улицы 
 Новостроющая улица
 Школьная улица
 Центральная улица

Население

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Полтавского сельского поселения Челябинской области

Примечания 

Населённые пункты Карталинского района